Жером Голмар је бранио титулу али је изгубио у другом колу од Адријан Војнеа. 

Михал Табара је победио у финалу са 6:2, 7:6(7:4) Руса Андреја Стољарова.

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2001.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2001.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно